A  Football League Two 2010-11 (conhecido como o Npower League Two por razões de patrocínio), foi a 52° edição da Football League Two. Começou no dia 07 de agosto de 2010, e que terminou no dia 28 de maio de 2011 com o play-off final.

Alterações

Alterações dos clubes

Da Football League Two
Promovidos para a League One
 Notts County
 Rochdale
 Bournemouth
 Dagenham & Redbridge

Rebaixados para a Conference National
 Grimsby Town
 Darlington

Para Football League Two
Rebaixado da Football League One
 Wycombe Wanderers
 Southend United
 Stockport County
 Gillingham
Promovido da Conference National
 Stevenage
 Oxford United

Classificação
Um total de 24 equipes disputaram a League Two: 18 clubes da época passada, quatro rebaixados da League One , e dois promovidos da Conference National.

Torquay United deduzido 1 ponto por apresentar um jogador não registrado. [*]

Hereford United deduzidos 3 pontos por apresentar um jogador não registrado.[**]

Playoffs 

Competições de futebol da Inglaterra